Osoby o tym nazwisku:
 Bartosz Bednorz − polski siatkarz
 Filip Bednorz − rzymskokatolicki duchowny
 Herbert Bednorz − rzymskokatolicki duchowny, doktor nauk społecznych i prawa, biskup 
 Jan Bednorz − polski biolog
 Johannes Georg Bednorz – niemiecki mineralog i fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1987
 Robert Bednorz – niemiecki rzeźbiarz
 Zbyszko Bednorz − polski pisarz, poeta i działacz kulturalny